

Geografia 
 Paraguay
 Julián Augusto Saldívar – centro abitato nel dipartimento Central

Persone 
 Alfredo Saldívar – calciatore messicano, portiere
 Francisco Cruz Saldívar – cestista messicano
 Gilberto Bosques Saldívar – diplomatico messicano, militante della rivoluzione messicana
 Yolanda Saldívar – criminale statunitense, responsabile dell'omicidio della cantante Selena
 Vicente Saldívar – pugile messicano